«Турист» — готель у місті Київ
 «Турист» — готель у місті Харків